Миге́ль А́нхель Нада́ль Ома́р (; 28 июля 1966, Манакор, Мальорка) — испанский футболист. Выступал на позиции центрального защитника за клубы «Мальорка» и «Барселона». Дядя теннисиста Рафаэля Надаля.

Сыграл 62 матча и забил 3 гола за национальную сборную Испании. Участник чемпионатов мира 1994, 1998 и 2002 годов. 22 июня 1996 года в четвертьфинале чемпионата Европы-96 в матче против сборной Англии на «Уэмбли» не забил один из послематчевых пенальти Дэвиду Симену, вследствие чего испанцы не сумели выйти в полуфинал (ещё один пенальти у испанцев не реализовал Фернандо Йерро).

Завершил карьеру в 2005 году в возрасте 39 лет.

Карьера 
Является уроженцем муниципалитета Манакор, расположенного на острове Мальорка. Первой командой Надаля стал одноименный клуб «Манакор». Окончив молодёжную академию команды, стал игроком первого состава клуба. 2 сентября 1984 года дебютировал в Сегунде В, выйдя на замену в матче Алькалой. В дебютном сезоне отыграл 37 матчей, забив два гола. Следующий сезон стал для Мигеля более успешным, и в 1986 году игрок присоединяется ко второму составу команды «Мальорка». Спустя год становится игроком первой команды, за которую успешно выступал на протяжении четырёх лет.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Достижения 
 Чемпион Испании (5): 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1997/98, 1998/99
 Победитель Кубка европейских чемпионов (1): 1991/92
 Обладатель Кубка кубков УЕФА (1): 1996/97
 Обладатель Суперкубка УЕФА (2): 1992, 1997
 Обладатель Кубка Испании (3): 1996/97, 1997/98, 2002/03
 Обладатель Суперкубка Испании (4): 1991, 1992, 1994, 1996

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений в чемпионатах Испании
 Статистика выступлений за сборную Испании
 Прощальный поклон балеарца. "Спорт-Экспресс, 12.04.2002

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Мальорка»